Аки́мушкин — русская фамилия, происходит от имени Аким.

Известные носители 
 Акимушкин, Игорь Иванович (1929—1993) — писатель, учёный-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных.
 Акимушкин, Николай Никитич (1925—1973) — советский скульптор, художник-график, иллюстратор, плакатист.
 Акимушкин, Олег Фёдорович (1929—2010) — востоковед-иранист.

Ссылки 
 Акимушкин О. Ф.